Voltron: Defender of the Universe, een televisieserie uit 1984 en 1985
 Voltron: The Third Dimension, een televisieserie uit 1998 en vervolg op bovenstaande
 Voltron: De Legendarische Beschermer, een televisieserie uit 2016